

Ленчно — село в гміні Сулеюв Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Ленчно — село в гміні Медзіхово Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Ленчно — село в гміні Білоґард Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства